

Codici 
 uji – codice ISO 639-3 della lingua tajijili

Geografia 
  – città della prefettura di Kyōto (Giappone)
  – altro nome del fiume Yodo (Giappone)